tonga – język z rodziny polinezyjskiej, urzędowy na Tonga. Nazywany również językiem tongijskim (tongańskim).
 tonga – język z rodziny austroazjatyckiej, używany w południowej Tajlandii.
 tonga – język z rodziny bantu, używany w Zambii i Zimbabwe. Nazywany również językiem chitonga.
 tonga – język z rodziny bantu, używany w Malawi.
 tonga – język z rodziny bantu, używany w Mozambiku. Nazywany również gitonga.